Сильве́стре () — испанская фамилия. Известные носители:
 Сильвестре, Манель (род. 1965) — каталонский ватерпольный игрок и тренер.
 Сильвестре, Матиас (род. 1984) — аргентинский футболист, защитник.

См. также 
 Сильвестр